Der Mitropapokal 1979/80 war die 39. Auflage des Fußballwettbewerbs. Udinese Calcio gewann den in einer Gruppenphase ausgespielten Wettbewerb.

Gruppenphase 

|}

Siehe auch 
 Europapokal der Landesmeister 1979/80
 Europapokal der Pokalsieger 1979/80
 UEFA-Pokal 1979/80

Weblinks 
 Details zum Wettbewerb 1979/80 auf www.rsssf.com

1979/80
Fußballsaison 1979/80